Rischka ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rischka (* 1991), schlesische Sängerin und Musikerin
 Gerhard Ewald Rischka (1903–2004), deutscher Komponist, Musiker und Dirigent